Caldeira — equipamento térmico destinado a produzir vapor
 Caldeira vulcânica — estrutura geomorfológica
 Caldeira da Graciosa — caldeira vulcânica açoriana
 Caldeira Guilherme Moniz — caldeira vulcânica açoriana
 Estádio Urbano Caldeira — estádio de futebol em Santos, Brasil
 2926 Caldeira — asteroide

Ver também 
Caldeirão

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos